Bomber peut faire référence à :
 bombardier, un type d'avion, en anglais ;
 bomber, un type de blouson porté par les pilotes de bombardiers ;
 Bomber, un jeu d'arcade selon la liste des jeux vidéo ;
 Bomber, un album du groupe Motörhead sorti en 1979 ;
 Bomber, un film documentaire américain de 1941 ;
 Bomber, un téléfilm David Drury en 2000.

Bombers peut faire référence à :
 Essendon Football Club (the bombers), dans l'Australian Football League ;
 les étudiants de la Richland High School dans le Tri-Cities (Washington) à la suite de l'adoption d'une bombe comme mascotte après le bombardement atomique de Nagazaki en 1945 ;
 Saint Louis Bombers, une équipe de basket de la BAA ;
 Bombers, une musique de Gary Numan parue en 1979 sur l’album The Pleasure Principle.